Фридрих IX фон Цоллерн () — немецкий дворянин, граф фон Цоллерн (1333—1377/1379). Также известен как «Фридрих Старый» и «Черный граф».

Биография 
Второй сын графа Фридриха VIII фон Цоллерна (1309—1333).

В 1339 году после смерти своего старшего брата Фрицли II Фридрих IX унаследовал титул графа фон Цоллерна.

27 июля 1342 года он заключил договор о сеньорате с представителями линии Цоллерн-Шальксбург, по условиям которого старший член из двух родов должен был стать следующим графом фон Цоллерн.

Будучи сильным феодалом в военном отношении, граф Фридрих IX фон Цоллерн стал капитаном «Лиги Льва», важной организации швабского дворянства.

В 1344 году Фридрих IX разделил графство со своим младшим братом Фридрихом Страсбургским. Фридрих IX основал линию «Черных графов», которая пресеклась со смертью его сына Фридриха X в 1412 году.

В 1341 году Фридрих IX женился на Адельгейде (ум. после 1385), дочери графа Бурхарда V фон Гогенберга. Их дети:
 Фридрих X «Младший Чёрный граф» (ум. 1412), граф фон Цоллерен (1377/1379-1412). Женат на Анне (ум. 1421), дочери графа Бурхарда VIII фон Гогенберга
 Адельгейда (ум. 1415), замужем за Иоганном фон Штраленбергом (ум. 1408)
 Фридрих Остертаг III (ум. 1407/1410)
 Анна (ум. 1418), монахиня в Кёнигсфельде
 София (ум. 1418), монахиня в Штеттене.

В 1412 году Страсбургская линия, основателем которой был Фридрих Страсбургский, унаследовала графство Цоллерн и в дальнейшем получила княжеский титул.

Примечания

Источники 
 Graf Rudolph Stillfried-Alcántara and Traugott Maercker: Hohenzollerische Forschungen, C. Reimarus, 1847, p. 178 ff
 E. G. Johler: Geschichte, Land- und Ortskunde der souverainen teutschen Fürstenthümer Hohenzollern Hechingen und Sigmaringen, Stettin’sche Buchhandlung, Ulm, 1824, Online
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, Fleischer, Leipzig, 1843, Online

Гогенцоллерны
Умершие в 1370-е годы